Шаблій Олена Анатоліївна (1975, Київ) — український науковець, доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов юридичного факультету КНУ. Викладач німецької мови, дослідниця та фахівець з юридичного перекладу.

Освіта та наукова діяльність 
У 1998 році закінчила факультет іноземної філології Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Романо-германські мови та літератури» (диплом з відзнакою). Здобула кваліфікацію філолога, викладача німецької та англійської мов і літератур, перекладача з німецької мови. Протягом 1998–2001 р.р. навчалась в аспірантурі на кафедрі германської філології Київського національного університету Імені Тараса Шевченка.

22 травня 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.16. — перекладознавство на тему «Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем)».

Шаблій О. А. має понад 50 друкованих праць, присвячених актуальним проблемам германістики, перекладознавства та юридичної лінгвістики, навчально-методичний посібник «Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих терміносистем ФРН та України)», рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, монографію «Німецько-український юридичний переклад: методи, проблеми, перспективи».

Проекти 

викладання німецької мови для правників у щорічній Літній школі «ПРАВО В НІМЕЧЧИНІ»  
сайт і форум для юристів і перекладачів. Все про юридичний переклад німецькою, англійською, українською, російською мовами. Інтернет-технології вивчення іноземних мов для юристів.
блог' на сайті юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
координатор Осінньої школи юридичного перекладу 
координатор проекту Багатомовна юридично-термінологічна база даних .

Викладацька кар'єра 
З вересня 1998 року по червень 2004 року працювала викладачем кафедри германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, далі — на посаді асистента кафедри германської філології, згодом — на посаді доцента кафедри германської філології. З 2009 по 2012 рік перебувала у докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2012 і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри іноземних мов юридичного факультету.

Читала нормативний лекційно-практичний курс «Лінгвокраїнознавство країн першої мови (нім.)» для студентів 1-го курсу відділення західних мов та перекладу Інституту філології та спецкурс «Особливості перекладу юридичних текстів» для студентів 4-го курсу відділення західних мов та перекладу; проводила практичні заняття з німецької мови та заняття з практики перекладу для студентів відділення західної філології та перекладу. Здійснювала наукове керівництво бакалаврськими та дипломними роботами, рецензувала реферати аспірантів кафедри германської філології та дисертаційні роботи; викладає німецьку правничу мову для студентів 1-го курсу юридичного факультету.

З 2002 по 2008 викладала німецьку мову в Німецькому культурному центрі Ґете-Інститут (Goethe-Institut Kiew).

Є членом міжнародної Спілки дослідників та популяризаторів німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache) та Української спілки германістів.

Наукові праці

Дисертації 

 Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу: Дис… докт. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. — К., 2013.- 540 с.
 Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем): Дис… канд. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002.- 254 с.

Публікації 
 Deutsch-ukrainische juristische Datenbank. Mitarbeit erwünscht. In: MDÜ. – 2018. – Nr. 6. – S.16 – 19. див. https://www.bdue-fachverlag.de/detail_mdueheft/85 
Німецько-українська юридична база (ЮНУБ) у роботі юриста та юрислінгвіста // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листоп. 2018 р.) : у 2 ч. / [редкол.: В.В.Чернєй, С.Д.Гусарєв, С.С.Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2018. – Ч. І. – С. 37 – 40.
Переклади чи перекрути? Про доступ до зарубіжної інформації у галузі права // Юридичний журнал. — Київ: Видавнича корпорація «Юстініан», 2014. — № 2-3. — С. 51-55. див. https://web.archive.org/web/20140714160951/http://www.justinian.com.ua/article.php?id=4021
 Shabliy Olena. Die Textsorte Gesetz in der Systematik der bilateralen Rechtsübersetzung am Beispiel des deutschen und ukrainischen Verfassungstextes // Osteuropa Recht: Fragen zur Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa sowie den GUS-Staaten, 59. Jahrgang, Heft 4/2013, «Eurasische Integration», S. 444–459.
 Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 15. — Т. VII (161). — С. 437–444.
 Відтворення назв адміністративно-територіальних одиниць Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук. 2012–2013: тези наукових доповідей та повідомлень. — К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2013. — С. 170–174).
 Šablij Olena. Übersetzung offizieller Dokumente — Transfer zwischen deutscher und ukrainischer Rechtskultur // Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München — Berlin, 2013. — S. 519–531.
 Шаблій О. А. Юридичний переклад як вид юридичної діяльності експертного типу [електронний ресурс] https://web.archive.org/web/20140714152650/http://crosslingua.crimea.edu/publications/2.3_2013_Shabliy.html
 Шаблій О. А. Юридичний переклад у сучасній юридичній освіті // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IX Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2013 року) / [ред. кол.: В. В. Коваленко, В. В. Чернєй, М. В. Костицький та ін.] — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2013. — С. 59, 60.
 Переклад офіційних документів — трансфер між німецькою та українською правовими культурами [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/author/olena-shabliy 
 Funktionen der Rechtsübersetzung im Dialog der deutschen und ukrainischen Rechtskulturen (нім. м.) / Функції юридичного перекладу у діалозі німецької та української правових культур //Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen — Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2011. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München — Berlin, 2012. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Olena_Shabliy.pdf 
 Rechtsübersetzung in modernen Rechtsordnungen und -kulturen: Herausforderungen bei der deutsch-ukrainischen Übermittlung rechtlicher Inhalte (нім. м.) / Юридичний переклад у сучасних правових системах та культурах: Проблеми німецько-українського юридичного перекладу // Translationswissenschaftlicher Nachwuchs forscht (Forum Translationswissenschaft 17). Zybatow, Lew N. / Ustaszewski, Michael (Hgsg.) Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2012. — С. 71-88.
 Юридичні скорочення як проблема німецько-українського юридичного перекладу // Формула компетентності перекладача: Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції. 29 березня 2012 р. — К.: НТУУ «КПІ», 2012 (у друці).
 Когезія та когерентність нормативних текстів ФРН та України як чинники юридичного перекладу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць (у друці).
 Які переклади документів є дійсними на території Федеративної Республіки Німеччина? // Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права /за ред. Дрьомін В. М. — Одесса: Фенікс, 2012. — С. 144–146.
 Юридичний переклад — як складова юридичної діяльності //Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2012: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2012. — (у друці)
 Культурно-специфічні особливості текстів конституцій ФРН та України у контексті німецько-українського юридичного перекладу // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. (у друці)
 Шаблій О. А. Німецько-український юридичний переклад: методологія, проблеми, перспективи: [монографія] / О. А. Шаблій. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. — 320 с.
 Поняття «справедливість», «законність» і «правосуддя» у німецькій та українській правничих мовах (лінгвокультурні та перекладознавчі аспекти) // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 34., част. 3. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. — С. 316–323.
 Труднощі перекладу термінів юридичної техніки ФРН на позначення поняття «закон» // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: Збірник наукових праць. — К.: Університет «Україна», 2011. — Випуск 22. — С. 96 — 113.
 Невизначені правові поняття Федеративної Республіки Німеччина в українському юридичному перекладі // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. — Вип. 14. — Т. IV (150). — С. 409–420.
 Твір П. Й. А. фон Фейєрбаха «Погляд на німецьке правознавство» в українській інтерпретації (аспекти філософсько-юридичного перекладу) // Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. № 2. — Київ: ВДК Університету «Україна», 2011. — С. 29 — 32.
 Спільні завдання порівняльного правознавства і юридичного перекладознавства (на прикладі перекладу німецькою мовою Проекту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах») // Проблеми порівняльного правознавства: збірник тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції «Компаративістські читання» / за ред. Ю. С. Шемшученка, О. К. Маріна, І. С. Грищенка; упор. О. В. Кресів, І. М. Ситар. — К., Львів: ЛьвДУВС, 2011. — С. 91 — 93.
 Тлумачення й адекватність в юридичному перекладі (на прикладі перекладу німецькою мовою Проекту закону 1932 р. «Про суди в адміністративних справах») // Порівняльно-правові дослідження: Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. № 2. — Київ: Київ: ВДК Університету «Україна», 2011. — С. 89 — 103.
 Терміни «організація» й «орган» у законодавстві ФРН та України (труднощі перекладу і терміновживання) // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 листопада 2011 року) / ред. кол.: В. В. Коваленко, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. — С. 74 — 76.
 Юридичний переклад як фах // Формула компетентності перекладача: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 24 березня 2010 р. — К.: НТУУ «КПІ». — С. 67 — 68.
 Розбіжності між концептами право в українській та Recht — у німецькій правових культурах як проблема перекладу // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 30, — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. — С. 244–248. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mikks/2010_30/244_248.pdf
 Труднощі перекладу українського поняття відповідальність німецькою мовою // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 22. — Том 2. — Чернівці: Книги-ХХІ, 2010. — С. 167–172.
 Юридичний переклад німецьких концептів Ordnung та Ordnungswidrigkeit // Людина. Комп'ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. Ф. С. Бацевича. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка», 2010. — С. 232–235.
 «Фальшиві друзі» німецько-українського юридичного перекладу (на прикладі термінопар Jurisdiktion — юрисдикція та Kompetenz — компетенція) // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — Вип. 13. — Т. II (138). — С. 397–404.
 Варіативність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття «компенсація» (труднощі юридичного перекладу) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми української термінології. — Вип. № 676. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», — 2010. — С.121-124. + [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk676/TK_wisnyk676_shablij.htm
 Перекладознавче зіставлення термінів на позначення понять «документ», «акт», «копія», «оригінал» в українській та німецькій правничих мовах // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2010: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2011. — 527 с. — Укр., рос., англ. — С. 479–488. + [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://megaling.ulif.org.ua/megaling-2010/olena-shabl-y-perekladoznavche-z-stavlennya-term-n-v-na-poznachennya-ponyat-dokument-akt-kop-ya-orig-nal-v-ukra-nsk-y-ta-n-metsk-y-pravnichich-movach
 Переклад німецької юридичної лексики із коренем -bind- українською мовою (морфолого- та лексико-синтаксичні трансформації у юридичному перекладі) // Українська наукова термінологія: зб. матеріалів наук.-практ. конф. ["Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки"], (Київ, 12 листоп. 2010 р.). — К.: Наук. думка, 2010.- № 3. — С. 108–117.
 Перекладознавче зіставлення юридичної лексики на позначення поняття «зобов'язання» у німецькій та українській правничих мовах // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. VI Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 5 листопада 2010 року) / ред. кол.: В. В. Коваленко, О. М. Джужа, М. В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2010. — С. 64 — 67.
 Стандарти якості у перекладі німецьких юридичних текстів // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 26., част. 3. — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. — С. 295–298.
 Терміноелементи-латинізми «офіційний», «публічний» та «цивільний» як «псевдодрузі перекладача» (у перекладі з української на німецьку мову) // Studia Linguistica: Збірник наукових праць. Вип. 2, — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2009. — С. 370–377.
 Труднощі перекладу з української на німецьку мову терміноелементів «держава/державний», «громада/громадський», «суспільство/суспільний» // Науковий вісник чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 441–443. Германська філологія. — Чернівці: «ЧНУ», 2009. — С. 281–286.
 До питання про обсяг і межі української та німецькомовних фахових мов права // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2009: Зб. наук. пр. /НАН України. Укр. мовн.-інформ. фонд. Таврійськ. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського; За ред. В. А. Широкова. — К.: Довіра, 2009. — 527 с. — Укр., рос., англ. — С. 479–488.
 Зіставне дослідження словотвірних гнізд з коренем нім. -straf- та укр. — штраф- у німецькій та українській правничих мовах // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. V Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 6 листопада 2009 року) / ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. — С. 54 — 56.
 Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВЦ «Київський університет», 2008. — 247 с.
 Переклад як джерело розвитку значень поняття «громадськість» і терміноелемента «громадський» в українському правничому дискурсі // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. IV Міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 листопада 2008 року) / ред. кол.: Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, М..В. Костицький та ін. — К.: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2008. — С. 44 — 46.
 Juristische Übersetzung als neue interdisziplinäre Qualifikation (нім. м.) // Германістика в Україні. Вип. 1. — Київ: КНЛУ, 2007. — С. 118–134.
 Проблеми правничого перекладу у контексті адаптації українського законодавства до правових норм Європейського Союзу // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 16., кн. 2. — Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. — С. 335–338.
 Про нові праці у галузях «правнича лінгвістика» та термінотворення // Українське право, № 1, 2004. — С. 179–181.
 Псевдодрузі перекладача" в перекладній термінографії (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Іноземна філологія, № 34-36, 2003, С. 145–147.
 Словничок «Псевдо-друзів перекладача» у німецькій та українській юридичних терміносистемах (Додаток 1 Німецько-українсько-російського коментованого словника з адміністративного права / Укл. Шлоер Б., Сойко І. / Заг. ред. Б. Шлоера та Ю. Зайцева — К.: Український центр правничих студій, 2003. — С. 325–358.
 Термінологічні «псевдодрузі перекладача» // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми української термінології. — Вип. № 453. — Львів: В-во Національного університету "Львівська політехніка, 2002. — с. 122–126.
 Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем): Дис… канд. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2002.- 254 с.
 Інтернаціоналізми: "щирі чи «нещирі» друзі перекладача? // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Іноземна філологія. — Київ: ВПЦ «Київський університет», 2001. — Вип. 31. — С. 61 — 65.
 Міжмовна термінологічна омонімія як проблема прикладного мовознавства //Проблеми зіставної семантики: Збірник наукових статей. — Київ: Київський державний лінгвістичний університет, 2001. — Вип. 5. — С. 139–143.
 «Термінологічний суржик» як вияв міжмовної інтерференції у спеціальних текстах //Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. — Київ: КНЕУ, 2001. — Вип. IV. — С. 289–292.
 Міжмовна інтерференція як психолінгвістична універсалія // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. — Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000. — С. 371–375.

Народились 1975
Українські педагоги
Українські перекладачі
Доктори філологічних наук